Каплицкий () — чешская фамилия. Известные носители:

 Каплицкий, Ян (1937—2009) — чешский архитектор.
 Каплицкий, Вацлав (1895—1982) — чешский писатель.